Agência Central de Inteligência
 Centro Industrial de Aratu
 Companhia
 Conselho Internacional de Arquivos

Ver também 
 Acrônimo de três letras

Desambiguações de siglas